Betzdorf (Duitsland), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Betzdorf (Verbandsgemeinde), een verbandsgemeinde in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Betzdorf (Luxemburg), een gemeente in het Luxemburgse kanton Grevenmacher